Blake Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blake Hill (Kalifornien)
 Blake Hill (Massachusetts)
 Blake Hill (New York)
 Blake Hill (Caledonia County, Vermont)
 Blake Hill (Windham County, Vermont)
 Blake Hill (Windsor County, Vermont)

Siehe auch:
 Blakes Hill